Бен Фостер може да се односи на:
 Бен Фостер (глумац), амерички глумац.
 Бен Фостер (фудбалер), енглески фудбалер.
 Бен Фостер (режисер), амерички режисер.